Stolnik, eretitel en functie in het vroegmoderne Oost-Europa
 Stolnik (Bulgarije), plaats in Bulgarije
 Stolnik (plaats in Slovenië), plaats in de Sloveense gemeente Kamnik
 Stolnik (rivier in Slovenië), rivier in de Sloveense gemeente Ljubljana